Пи́рита: — эстонский топоним.

 Пирита — река в Эстонии.
 Пирита — район (часть города) города Таллина.
 Пирита — микрорайон в районе (части города) Пирита.
 Пирита — улица в Таллине.
 Пирита — мост в Таллине.
 Пирита — морской пляж в Таллине.